Mount Saskatchewan kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mount Saskatchewan, Alberta, berg, 
 Mount Saskatchewan, Yukon, berg,